Ямайка розділена на чотирнадцять округ, або парафій (), які розташовані в трьох історичних графствах, які, в свою чергу, офіційно не виділені:

Примітки